Полёвка:
 Полёвка — название грызунов некоторых родов из подсемейства полёвковых семейства хомяковых.
 Полёвка, или Полевик (), — род грибов семейства Строфариевые (); ранее включалось в семейство Больбитиевых ().
 Полёвка — род травянистых растений семейства Капустные.
 «Полёвка» — жаргонное название полевой формы одежды военнослужащих Вооружённых Сил СССР.
 Полевка — пересыхающая река, правый приток Лопани в Дергачёвском районе.

Примечания